Мемориальный парк Роуз-Хилс () — кладбище в США, расположенное в округе Лос-Анджелес (Калифорния).

История 
Кладбище основано в 1914 году. В 1942 году завершено строительство крематория, а в 1956 году морга и цветочного магазина. Это сделало Роуз-Хилс одним из первых кладбищ в США, где предлагаются все необходимые услуги и средства для увековечения.

Дополнительно 

 Штат сотрудников кладбища насчитывает 600 человек.
 Из-за большого числа азиатского населения Лос-Анджелеса, кладбище предоставляет услуги и места для погребения приверженцам фэн-шуй.
 На территории кладбища имеется 280 тыс. захоронений.
 Здесь похоронен рэпер Eric Lynn Wright (Eazy-E).
 Здесь и могила 31-го губернатора Калифорнии Гудвина Найта (Goodwin Knight).

Ссылки 
 Официальный сайт кладбища
 на сайте Findagrave

Кладбища по алфавиту